Mühlenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Mühlenbach (1853–1916), lettischer Pädagoge, siehe Kārlis Mīlenbahs

Mühlenbach oder Muehlenbach heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinde und Orte:
 Mühlenbach (Schwarzwald), Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mühlenbach (Waldbröl), Stadtteil von Waldbröl im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach O. S. (Landkreis Oppeln), deutscher Name von Kępa, Ortsteil der Gemeinde Lugnian in der Woiwodschaft Oppeln, Polen

Gewässer:
 Ackwas-Mühlenbach, rechter Zufluss des Hahnenbachs (zum Guldenbach) an der Ackvasmühle von Waldlaubersheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
  Aldruper Mühlenbach, rechter Zufluss des Lengericher Aa Bachs (zum Ladberger Mühlenbach) nahe Ehmann (Ladbergen), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Alter Lüner Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Lippe)
 Biengener Mühlenbach, linker Zufluss der Möhlin zwischen Biengen und Hausen (beide Bad Krozingen), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Borbecker Mühlenbach, linker Zufluss der Berne in Bergeborbeck (Essen), Nordrhein-Westfalen
 Dannenfelser Mühlenbach, rechter Zufluss des Gerbachs oder Dörrbachs (zur Pfrimm) bei der Dannenfelsermühle, Ortsgemeinde Dannenfels, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Dattelner Mühlenbach, linker Nebenbach der Lippe, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Dinklager Mühlenbach, linker Quellbach der Lager Hase nahe Dinklage, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Dörrmühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Saar)
 Elter Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Ems)
 Eltingmühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Glane)
 Emsdettener Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Ems)
 Ender Mühlenbach, rechter Zufluss des Herdecker Bachs in Herdecke, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eulenmühlenbach, linker Zufluss des hier noch Rambach genannten Aschbachs in Mölschbach, kreisfreies Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Fürstenauer Mühlenbach, linker Zufluss der Deeper Aa nahe Niederdorf (Andervenne), Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Halterner Mühlenbach, Zufluss der Stever im Halterner Stausees bei Haltern am See, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Handorfer Mühlenbach, Oberlauf des Bünne-Wehdeler Grenzkanals bis Riehen (Bauerschaft Langwege; Dinklage), Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Hirschfeldermühlenbach, rechter Zufluss des hier noch Altbach genannten Idarbach (Hahnenbach) an der Hirschfeldermühle von Horbruch, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Hopener Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Dinklager Mühlenbach)
 Hüttenmühlenbach, Mühlkanal rechts des Masselbachs (zum Brexbach) bis zur Hüttenmühle von Alsbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Klüßer Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Sude)
 Kraaker Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Sude)
 Ladberger Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Glane)
 Kirschweiler Mühlenbach, linker Zufluss des Idarbach (Nahe) bei der Kirschweiler Mühle, Ortsgemeinde Kirschweiler, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Laubbacher Mühlenbach oder Laubbach, rechter Zufluss der Ostrach nahe Laubbach (Ostrach), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Lechenicher Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Rotbach)
 Lienener Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Glane)
 Lingener Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Ems)
 Lünerner Mühlenbach oder Lünerner Bach, linker Zufluss der Seseke nahe Lenningsen (Bönen), Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Meerscher Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Rhein)
 Mehringer Mühlenbach, siehe unten → Mühlenbach (Mosel)
 Michelbacher Mühlenbach, rechter Zufluss der Prims zwischen Schnattertriesch und Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland

 Mühlenbach (Aalenbach), rechter Zufluss des Aalenbachs nach Kleinaltdorf, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mühlenbach (Ahbach), linker Zufluss des Ahbachs vor Ahütte, Ortsgemeinde Üxheim, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Aldruper Mühlenbach), siehe Wechter Mühlenbach
 Mühlenbach (Ahr) – drei Zuflüsse der Ahr; flussabwärts:
 Mühlenbach (Ahr, Ahrhütte), linker Zufluss der Ahr bei Ahrhütte (Blankenheim), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach (Ahr, Heimersheim), rechter Mühlkanal durch Heimersheim, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Ahr, Bad Bodendorf), linker Auengraben bei Bad Bodendorf, Stadt Sinzig, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz; mit einem Zulauf auch von der Ahr
 Mühlenbach (Altefeld), linker Zufluss der Altefeld bei Bad Salzschlirf, Landkreis Fulda, Hessen
 Mühlenbach (Arpe), rechter Zufluss der Niederberndorfer Arpe in Arpe (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
  Mühlenbach (Aschbach), siehe oben → Eulenmühlenbach
 Mühlenbach (Baybach), rechter Zufluss des Baybachs vor der Weinsmühle, Ortsgemeinde Gondershausen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
  Mühlenbach (Berne), siehe oben → Borbecker Mühlenbach
 Mühlenbach (Brexbach), linker Mühlgraben neben dem Brexbach bei Sayn, Stadt Bendorf, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Brühlbach), rechter Oberlauf des Brühlbachs oder Briehlbachs (zum Krebsbach, zur Stockacher Aach) bis nach dem Mühlentalhof von Raithaslach, Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühlenbach (Buckener Au) – zwei Zuflüsse der Buckener Au im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein; flussabwärts:
 Mühlenbach (Buckener Au, Grauel), rechter Zufluss gegenüber Grauel
 Mühlenbach (Buckener Au, Rade), linker Zufluss bei Rade b. Hohenwestedt
  Mühlenbach (Bünne-Wehdeler Grenzkanal), siehe oben → Handorfer Mühlenbach
  Mühlenbach (Deeper Aa), siehe oben → Fürstenauer Mühlenbach
 Mühlenbach (Dickopsbach), rechter Zufluss des Dickopsbachs nach Sechtem, Stadt Bornheim, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach (Dinklager Mühlenbach) – zwei rechte Zuflüsse des Dinklager Mühlenbachs nahe Dinklage, Landkreis Vechta, Niedersachsen (flussabwärts):
 Mühlener Mühlenbach oder Trenkampsbach, südsüdwestlich von Dinklage
 Hopener Mühlenbach, nordwestlich von Dinklage
 Mühlenbach (Dörsbach), linker Zufluss des Dörsbachs an der Waldschmidtmühle von Lollschied, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Eggel), linker Zufluss der Eggel nahe Lütgeneder (Borgentreich), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach (Ellbach), rechter Zufluss des Ellbachs
 Mühlenbach (Emmer) oder Emmerkebach, rechter Zufluss der Emmer nahe Oeynhausen (Nieheim), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach (Ems) – fünf Zuflüsse der Ems; flussabwärts:
 Mühlenbach (Ems, Greven), linker Zufluss nach Greven, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Saerbecker Mühlenbach, rechter Zufluss nahe Saerbeck, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Emsdettener Mühlenbach, linker Zufluss nahe Emsdetten, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Elter Mühlenbach, rechter Zufluss bei Elte, Stadt Rheine, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Lingener Mühlenbach, rechter Zufluss bei Lingen, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Mühlenbach (Fautenbach), linker Zufluss der Fautenbachs bei Tal (Kappelrodeck), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mühlenbach (Genfbach), rechter Zufluss des Genfbachs, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
  Mühlenbach (Gerbach), siehe oben → Dannenfelser Mühlenbach
 Mühlenbach (Glane) – zwei Abschnitte und ein Zufluss der Glane, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen (flussabwärts):
 Lienener Mühlenbach, Abschnitt zwischen Lienen-Kernort und Kattenvenne (Lienen)
 Ladberger Mühlenbach, Abschnitt zwischen Kattenvenne (Lienen) und Große Drieling (Greven)
 Eltingmühlenbach, linker Zufluss bei Große Drieling (Greven)
  Mühlenbach (Gläsecke), linker Zufluss der Gläsecke, in Schlewecke in Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
  Mühlenbach (Goldbach), siehe unten → Osterberger Mühlenbach
 Mühlenbach (Großbach), linker Zufluss des hier noch Sienerbach genannten Großbachs, am Ortsende von Sien, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Große Aue), linker Zufluss der Großen Aue im Nordosten Nordrhein-Westfalens
  Mühlenbach (Hahnenbach), siehe oben → Ackwas-Mühlenbach
 Mühlenbach (Hamme), Zufluss der Hamme, Niedersachsen
 Mühlenbach (Herdecker Bach), siehe oben → Ender Mühlenbach
 Mühlenbach (Heubach), linker Zufluss des Heubachs (zur Wilden Gutach) beim Weiler Hexenloch (Furtwangen im Schwarzwald), Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
  Mühlenbach (Hochspeyerbach), siehe unten → Rußmühlenbach
 Mühlenbach (Idarbach) – zwei Zuflüsse zweier verschiedener Idarbäche:
 siehe oben → Hirschfeldermühlenbach
 siehe oben → Kirschweiler Mühlenbach
 Mühlenbach (Jamunder See) oder Kösliner Mühlenbach, Zufluss des Jamunder Sees (Jamno) nahe Jamno (Koszalin), Hinterpommern, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Mühlenbach (Kettbach), linker Oberlauf des Kettbachs (zum Halterner Mühlenbach oder Heubach) bis zum Hof Brambrink nahe Merfeld, Stadt Dülmen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig in Haslach im Kinzigtal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mühlenbach (Kleine Dhron), rechter Zufluss der Kleinen Dhron bei Schönberg, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers bei Sulzbach am Kocher, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mühlenbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll nach Lissendorf, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
  Mühlenbach (Lager Hase), siehe oben → Dinklager Mühlenbach
 Mühlenbach (Lammbach), linker Zufluss des Lammbachs (zur Nims) beim Siedlungsplatz Auf Mühlenbach, Ortsgemeinde Eisenach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Landgraben), Oberlaufname Lützelsachsenbach, rechter Zufluss des Landgrabens (zur Weschnitz) vor Ofling, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlenbach (Lenne), linker Zufluss der Lenne gegenüber Wilhelmsthal (Werdohl), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
  Mühlenbach (Lengericher Aa Bach), siehe oben → Aldruper Mühlenbach
 Mühlenbach (Leppe), rechter Zufluss der Leppe bei Himmerkusen (Marienheide), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach, Oberlaufabschnitt der Liese in Diestedde (Wadersloh), Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach (Lippe) – drei Zuflüsse der Lippe in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Neuer Lüner Mühlenbach, linker Zufluss nahe dem Flugplatz Lünen-Lippeweiden von Lünen, Kreis Unna
 Alter Lüner Mühlenbach, linker Zufluss nahe dem Nierhof von Waltrop, Kreis Recklinghausen
 Dattelner Mühlenbach, linker Zufluss bei Datteln, Kreis Recklinghausen
  Mühlenbach (Masselbach), siehe oben → Hüttenmühlenbach
  Mühlenbach (Mosel) – zwei Zuflüsse der Mosel in Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Mehringer Mühlenbach, linker Zufluss in Mehring, Landkreis Trier-Saarburg
 Wolfer Mühlenbach oder Mühlenbach, rechter Zufluss nach Wolf, Stadt Traben-Trarbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich
  Mühlenbach (Möhlin), siehe oben → Biengener Mühlenbach
 Mühlenbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe in den Stausee bei Altmaiers Mühle nach Hoppstädten-Weiersbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Neffelbach), linker Zufluss des Neffelbachs bei Juntersdorf (Zülpich), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach (Nette) – zwei Zuflüsse zweier verschiedener Netten:
 linker Zufluss der Nette (zum Mittelrhein); siehe unten → Rauscher Mühlenbach
 Mühlenbach (Nette), linker Zufluss der Nette (zur Niers) nahe Breyell-Ritzbruch (Nettetal), Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach (Neumagen), rechter Mühlkanal der Neumagen in Bad Krozingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
  Mühlenbach (Michelbacher Mühlenbach), siehe unten → Oberer Michelbacher Mühlenbach
 Mühlenbach (Oder) in Stettin, heute Osówka (Oder)
 Mühlenbach oder Born-Dorster-Bäk, linker Zufluss der Ohre nahe Uthmöden (Haldensleben), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Mühlenbach (Ostbach), rechter Zufluss des Ostbachs zwischen Gerthe (Bochum) und Sodingen (Herne), kreisfrei, Nordrhein-Westfalen
  Mühlenbach (Ostrach), siehe oben → Laubbacher Mühlenbach
 Mühlenbach oder Grube (Wismar), Zufluss der Ostsee im Alten Hafen von Wismar, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Mühlenbach oder Mülenbach (Selmer Bach), rechter Zufluss des rechten Hauptstrang-Oberlaufs Paßbach des Selmer Bachs gegenüber dem Josef-Lüffe-Park vor Selm, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
  Mühlenbach (Prims), siehe oben → Michelbacher Mühlenbach
  Mühlenbach (Pützborner Bach), siehe unten → Neunkirchener Mühlenbach
 Mühlenbach oder Gläsecke, linker Zufluss der Radau in Schlewecke (Bad Harzburg), Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Mühlenbach (Randow), rechter Zufluss der Randow nahe Wollin (Randowtal), Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Mühlenbach (Rhein) – vier Zuflüsse des Rheins, (flussabwärts):
 Mühlenbach, Unterlaufname des Ahrbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins in Rhens, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Rhein, Koblenz), rechter Zufluss des Mittelrheins in Ehrenbreitstein, kreisfreie Stadt Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach, Abschnitt des Vilicher Bachs, rechter Zufluss des Mittelrheins im Beueler Ortsteil Vilich-Müldorf (Bonn), kreisfrei, Nordrhein-Westfalen
 Meerscher Mühlenbach, linker Zufluss des Niederrheins nahe Ilverich (Meerbusch), Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach (Rotbach) – drei Zuflüsse des Rotbachs, Nordrhein-Westfalen (flussabwärts):
 Mühlenbach (Rotbach, Glehn), rechter Zufluss bei Glehn (Mechernich), Kreis Euskirchen
 Mühlenbach (Rotbach, Linzenich), linker Zufluss mit Mündungsarmen bei Linzenich und der Ölmühle von Lövenich (beide Zülpich), Kreis Euskirchen
 Lechenicher Mühlenbach oder Lechenicher Mühlgraben, linker Zufluss nahe der Burg Konradsheim von Burg Konradsheim (Erftstadt), Rhein-Erft-Kreis
 Mühlenbach (Ruhr) – vier Zuflüsse der Ruhr:
 Mühlenbach (Ruhr, Arnsberg), linker Zufluss der Ruhr beim Rumbecker Hammer von Rumbeck (Arnsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Rellinghauser Mühlenbach
 Mühlenbach (Ruhr, Rumbeck)
 Mühlenbach (Ruhr, Saarn)
 Mühlenbach (Rur) – zwei Zuflüsse der Rur, Nordrhein-Westfalen (flussabwärts):
 Mühlenbach (Rur, Untermaubach), linker Mühlkanal bei Untermaubach (Kreuzau), Kreis Düren
 Mühlenbach (Rur, Ratheim) oder Floßbach, rechter Zufluss nahe Ratheim (Hückelhoven), Kreis Heinsberg
 Mühlenbach (Saar) – zwei Zuflüsse der Saar; flussabwärts:
 Mühlenbach (Saar), rechter Zufluss in Beckingen, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Dörrmühlenbach, linker Zufluss vor Hilbringen, Stadt Merzig, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Mühlenbach (Salzbach), rechter Zufluss des Salzbachs (zur Ahse) beim Hof Stemmerk von Flerke (Welver), Landkreis Soest, Nordrhein-Westfalen
  Mühlenbach (Sauer), siehe unten → Ralinger Mühlenbach
 Mühlenbach (Sayn), rechter Mühlkanal neben der Sayn oder dem Saynbach in Bendorf, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Schwalm), rechter Zufluss der Schwalm bei der Molzmühle von Rickelrath (Wegberg), Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs nahe Deppendorf (Bielefeld), kreisfrei, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach oder Muehlenbach (Schwarzbach, Frankreich) mit linkem Oberlauf Schlafweiherbach bis Sturzelbronn, linker Oberlauf des Schwarzbachs bis vor Neunhoffen (Dambach), Département Bas-Rhin, Frankreich
 Mühlenbach (Schweizerbach), rechter Zufluss des Schweizerbachs (zur Rems vor Lorch) nach der Brucker Sägmühle, Stadt Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Mühlenbach (Seebach), rechter Zufluss des Seebachs nahe Hinterweidenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Sieg), linker Zufluss der Sieg nahe Rodder, Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
  Mühlenbach (Seseke), siehe oben → Lünerner Mühlenbach
  Mühlenbach (Stever), siehe oben → Halterner Mühlenbach
 Mühlenbach (Sude) – zwei linke Zuflüsse der Sude nahe Moraas, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern (flussabwärts):
 Klüßer Mühlenbach, oberhalb der Bahnstrecke Berlin–Hamburg (Abschnitt Ludwigslust–Hagenow), an der Stadtgrenze von Hagenow
 Kraaker Mühlenbach, unterhalb dieser Bahnstrecke, an derselben Grenze
 Mühlenbach (Totenalb), rechter Zufluss der Totenalb nahe der Wüstung Mambächel, Stadt Baumholder, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Untersee), nördlicher Zufluss aus dem Mindelsee in den Markelfinger Winkel des Untersees (Bodensee) bei Markelfingen (Radolfzell), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühlenbach (Urft), linker Teilungslauf der Urft durch Mauel, Stadtteil Gemünd, Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenbach (Wadrill) oder Engbach, linker Zufluss der Wadrill nahe der Burg Grimburg, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz; an der Grenze zum Saarland
  Mühlenbach (Warmenau), siehe unten → Spenger Mühlenbach
 Mühlenbach (Wehra), linker Zufluss der Wehra im Weiler Au von Gersbach (Schopfheim), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Mühlenbach (Weiberner Bach), rechter Zufluss des Weiberner Bachs (zur Nette) an der Weiberner Mühle, Ortsgemeinde Weibern, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Mühlenbach (Werre), rechter Zufluss der Werre bei Gohfeld (Löhne), Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

 Mühlener Mühlenbach, siehe oben → Mühlenbach (Dinklager Mühlenbach)
 Neuer Lüner Mühlenbach, siehe oben → Mühlenbach (Lippe)
 Neunkirchener Mühlenbach, rechter Zufluss des Pützborner Bachs (zur Lieser) nach der Neunkirchenermühle, Neunkirchen, Stadt Daun, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Oberer Michelbacher Mühlenbach, linker Zufluss des Michelbacher Mühlenbachs vor Michelbach (Gemeinde Schmelz), Landkreis Saarlouis, Saarland
 Osterberger Mühlenbach, linker Zufluss des Goldbachs (zur Düte) bei Osterbach, Gemeinde Lotte, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Ralinger Mühlenbach, rechter Zufluss der Sauer bei der Ralinger Mühle, Ortsgemeinde Ralingen, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Rauscher Mühlenbach, linker Zufluss der Nette (Mittelrhein) an der Rauschermühle von Plaidt, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Rußmühlenbach, rechter Zufluss des Hochspeyerbachs zwischen Weidenthal und seinem Wohnplatz Rußmühle, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Saerbecker Mühlenbach, siehe oben → Mühlenbach (Ems)
 Seitengraben zum Mühlenbach, rechter Zufluss des Mühlenbach (Rhein, Koblenz) am Mühlenbacher Hof, kreisfreie Stadt Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Spenger Mühlenbach, rechter Zufluss der Warmenau nahe Nordspenge, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Wechter Mühlenbach, rechter Zufluss des Aldruper Mühlenbachs (im Glane-Einzugsgebiet) bei Ehmann (Ladbergen), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Wolfer Mühlenbach, siehe oben → Mühlenbach (Mosel)

Weiteres:
 Karthäuser Mühlenbach, Naturschutzgebiet

Siehe auch:
 Mühlbach
 Mühlebach
 Mühlengraben
 Müllenbach
 Müllerbach
 Neumühlenbach
 Ölmühlenbach